Джеймс Тре́йнер (; 7 января 1863, Рексем — 5 августа 1915, Паддингтон), также известный как Джи́мми Тре́йнер () — валлийский футболист, вратарь. Считался одним из лучших вратарей своего времени. Участник команды «неуязвимых» () — игроков «Престон Норт Энд», выигравших первый сезон Футбольной лиги Англии, не потерпев ни единого поражения.

Клубная карьера 
Уроженец Рексема, Трейнер начал футбольную карьеру в школьных и молодёжных командах, включая «Пенибрин Уондрерс», «Челленджер», «Рексем Виктория» и «Рексем Гросвенор». Параллельно работал в компании по строительству карет. С 1881 по 1883 год играл за «Рексем». Изначально выступал в «Рексеме» на позиции центрального хавбека, но затем его «переубедили» стать вратарём. В сезоне 1882/83 помог «Рексему» выиграть Кубок Уэльса, обыграв в финальном матче «Друидс». 1 декабря 1883 года «Рексем» проиграл «Озуэстри Таун» во втором раунде Кубка Англии, после чего начались беспорядки на стадионе, из-за чего «Рексем» был исключён из Кубка Англии. Также сообщалось, что Джеймс Трейнер использовал оскорбительную лексику в адрес судьи, о чём было доложено в Футбольную ассоциацию Уэльса. После этого матча Трейнер покинул «Рексем», став игроком английского клуба «».

В 1884 году Трейнер стал игроком «Болтон Уондерерс». Его выступления за «Уондерерс» привлекли внимание Футбольной ассоциации Уэльса, и 21 марта 1887 года он сыграл свой первый матч за сборную против Шотландии в рамках Домашнего чемпионата Британии. В одном из матчей «Болтон Уондерерс» был разгромлен клубом «Престон Норт Энд» со счётом 12:0. Несмотря на то, что Джеймс пропустил в свои ворота двенадцать мячей, он «впечатлил» руководство «Престона», после чего был приглашён в этот клуб.

В «Престоне» Трейнер стал основным вратарём и помог своей команде выиграть «дубль» в сезоне 1888/89, завоевав золотую медаль первого в истории сезона Футбольной лиги Англии, при этом не потерпев ни одного поражения. Провёл 20 из 22 матчей своей команды в чемпионате. В том же сезоне «Престон Норт Энд» также выиграл Кубок Англии, однако в том турнире играл дублёр Трейнера, .

С 1888 по 1899 год Трейнер провёл за «Престон Норт Энд» 275 матчей в чемпионате и Кубке Англии.

После завершения карьеры был владельцем гостиницы Lamb Hotel в Престоне.

Впоследствии переехал в Лондон, где пытался организовать выставку, посвящённую футболу, в выставочном центре . Однако эта затея потерпела неудачу, и Трейнер «умер в бедности» в 1915 году.

Карьера в сборной  
Провёл за сборную Уэльса 20 матчей (шесть против Англии, девять — против Шотландии и пять — против Ирландии).

Достижения 
 Рексем
 Обладатель Кубка Уэльса: 1883

 Престон Норт Энд
 Чемпион Англии: 1888/89

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте Spartacus Educational 
 Биография на сайте Welsh Biography Online 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Грейт Ливер»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»